

Linguistica 
Negazione – procedimento linguistico che serve a sostenere la falsità di un elemento del discorso

Matematica 
Negazione – operazione logica
Negazione logica –  simbolo matematico

Musica 
Negazione – gruppo musicale italiano

Pittura 
Negazione di San Pietro – dipinto di Caravaggio
Negazione di Pietro – dipinto di Rembrandt Harmenszoon Van Rijn

Altro 
Negazione – in psicopatologia, meccanismo di difesa psicotico
Negazione dell'antecedente – in logica, una fallacia
Negazione plausibile – tecnica di sicurezza informatica e strategia politica
Negazione dell'orgasmo – pratica sessuale

Altri progetti